Holden steht für:
 Holden (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Holden (Automarke), australische Fahrzeugmarke 
 Holden (Motorrad), englisches Motorrad  
 Holden (Band), französische Pop-Rock-Gruppe

Holden ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Holden (Louisiana)
 Holden (Maine)
 Holden (Massachusetts)
 Holden (Missouri)
 Holden (Ohio)
 Holden (Pennsylvania)
 Holden (Texas)
 Holden (Utah)
 Holden (West Virginia)

Orte in Kanada:
 Holden (Alberta), eGemeinde in der Provinz Alberta

Orte im Vereinigten Königreich:
 Holden (Lancashire), Ort in Lancashire, England

astronomischer Objekte:
 (2974) Holden, nach Edward Singleton Holden benannter Asteroid
 Holden (Mondkrater), benannt nach Edward Singleton Holden
 Holden (Marskrater), benannt nach Edward Singleton Holden

geografischer Objekte:
 Holden-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Hölden